Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1958 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером  Марселем Делорье (Канада) и победителем турнира претендентов 1958 года международным гроссмейстером Исером Куперманом (СССР). Проходил с 4 октября по 1 ноября 1958 года в тринадцати городах Нидерландова. Матч игрался на большинство из двадцати партий. Со счётом 22-18 победил Исер Куперман. Титул чемпиона мира стал первым в карьере Исера Купермана и первым для советских шашистов.

Таблица матча

Ссылки 
 Matchverloop met partijen 
 Nieuwe Leidsche Courant, 15/09/1958; p. 6/10 
 Leidse Courant, 03/11/1958; p. 8/12

Примечания 

1958 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1958 году
Шашки в Нидерландах
Октябрь 1958 года
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в Нидерландах